Russom ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Russom, eritreischer Fußballspieler
 Leon Russom (* 1941), US-amerikanischer Schauspieler
 Meron Russom (* 1987), eritreischer Straßenradrennfahrer